Indonesië
 Kedungtuban (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kedungtuban (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java